Un Portitxol és un port petit. Hi ha diversos topònims catalans que porten aquest terme:
 LIlla del Portitxol i la platja del Portitxol, dins el terme de Xàbia.
 La Torre del Portitxol, a Xàbia.
 La Torre del Portitxol, a l'Alguer.
 La Platja del Portitxol, a l'Escala.
 El Portitxol, una cala del terme de Sant Joan de Labritja.
 El Portitxol, una cala del terme de Maó.
 El Portitxol, una cala del terme de Palma.

Referències